Rogneda är ett släkte av plattmaskar. Rogneda ingår i familjen Polycystididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Virvelmaskar
Rogneda